Fuss ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti. Včasih v nemških priimkih tudi Fuß.

 Adam Fuss (*1961), ameriški fotograf
 Hans Fuss (1920—1942), nemški vojaški pilot in letalski as
 Harry Fuss (1913—1996), avstrijski igralec
 Kurt Fuss (1892—1976), nemški igralec
 Nicolaus Fuss (1755—1826), švicarski matematik
 Pavel Nikolajevič Fuss (1797—1855), ruski matematik, sin N. Fussa
 Peter Fuss (*1932), ameriški filozof
 Sonja Fuss (*1978), nemška nogometašica
 Tadeusz Fuss-Kaden (1914—1985), poljski slikar
 Théophile Dominique Gustave Fuss (1850—1893), belgijski odvetnik in politik
 Walter Eberhardt Fuss (1921—1996), nemški igralec
 Wolff-Christoph Fuss (*1976), nemški športni komentator

Drugo 
 4778 Fuss, asteroid imenovan po N. Fussu in njegovem sinu Pavlu.